Die Gerry Weber Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juni 2017 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Florian Mayer. Im Doppel waren Raven Klaasen und Rajeev Ram die Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.836.660 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.966.095 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 18. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Halle (Westf.)